Манычское сельское поселение — муниципальное образование в Багаевском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Манычская.

Административное устройство 
В состав Манычского сельского поселения входят:
 станица Манычская
 хутор Арпачин
 хутор Пустошкин
 посёлок Ясный

Население

См. также 
 Административно-территориальное деление Ростовской области

Примечания 

Муниципальные образования Багаевского района
Сельские поселения Ростовской области